Villiers-le-Sec puede referirse a:

 Villiers-le-Sec, comuna francesa situada en Calvados; 
 Villiers-le-Sec, comuna francesa situada en Alto Marne; 
 Villiers-le-Sec, comuna francesa situada en Nièvre; o
 Villiers-le-Sec, comuna francesa situada en Valle del Oise.